Spotless peut être :
 Spotless, série télévisée franco-britannique.